Lessonia Bory, 1825 : un genre d'algues brunes de la famille des Lessoniaceae.
Lessonia Swainson, 1832 : un genre d'oiseaux de la famille des Tyrannidae.
Lessonia : une entreprise spécialisée dans la fabrication et la commercialisation des matières premières et produits finis cosmétiques.